Dennett ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Dennett (* 1942), US-amerikanischer Philosoph 
 Mary Coffin Ware Dennett (1872–1947), amerikanische Sozialreformerin